White steht für:

 White (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 White (Motorrad), US-Exportmarke (1954–1975) des ungarischen Herstellers Csepel
 C/1970 K1 (White-Ortiz-Bolelli), ein hyperbolischer Komet
 White people, Nachfahren von Europäern in Nordamerika
 White Airways, portugiesische Fluggesellschaft
 White Hand Gang, irische Bande in Brooklyn
 White Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 White Motor Company, US-amerikanischer Hersteller von Lastkraftwagen, Automobilen, Dampfwagen und Traktoren
 White Swan Cyclecar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Atlanta Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen White Star
 White Farm Equipment, US-amerikanischer Traktorenhersteller
 White Consolidated Industries, US-amerikanischer Küchengerätehersteller
 Standfield & White, britischer Automobilhersteller
 Negative White, Schweizer Onlinemagazin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 White (Arkansas)
 White (Georgia)
 White (Michigan)
 White (Montana)
 White (North Dakota)
 White (Pennsylvania)
 White (South Dakota), im Brookings County
 White (Washington)

geografische Objekte in der Antarktis
 White Escarpment, Geländestufe im Ellsworthland
 White-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land
 White-Massiv, Massiv im Mac-Robertson-Land
 White-Nunatakker, Nunatakker im Queen Elizabeth Land
 White Spur, Felssporn im Viktorialand
 White Strait, Meerenge im Ross-Archipel
 White Valley, Tal im Marie-Byrd-Land

Siehe auch:
 White Hill
 White Island
 White Islands
 White Sulphur
 White Sulphur Springs
 Mount White
 Great White (Begriffsklärung)
 The White Company, Gebirge auf Elephant Island, Südlichen Shetlandinseln, Antarktika
 Kauffmann-White-Schema, Klassifizierungssystem für Salmonellen
 MacWhite
 Whiteland
 Whyte
 Wight